Macerone ima više značenja:
 Macerone, Perugia
 Macerone, Roma